Алексеевка 2-я — название населённых пунктов в России:

 Алексеевка 2-я — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Алексеевка 2-я — деревня в Воловском районе Липецкой области.

См. также 
 Алексеевка